David Gloxin ist der Name folgender Personen:

* David Gloxin (Politiker, 1568) (1568–1646), deutscher Politiker, Bürgermeister von Burg auf Fehmarn
 David Gloxin (Politiker, 1597) (1597–1671), deutscher Politiker und Diplomat, Bürgermeister von Lübeck